Дуарти може да се отнася за:
 Анселму Дуарти (1920-2009), бразилски режисьор
 Дуарти (град, Калифорния)